Йоханна Талихярм (; ) — эстонская биатлонистка. Член основной сборной Эстонии по биатлону.

Спортивная карьера 
В главную национальную команду впервые попала в сезоне 2011/2012. Закрепиться в сборной спортсменки удалось в следующем году. В феврале 2013 года Талихярм дебютировала на Чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Достижения 
На этапах кубка мира лучший результат — 29 место в преследовании на этапе в Хохфильцене в сезоне 2017/2018.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Личная жизнь 
Брат Йохан (род. 1994) тоже профессионально занимается биатлоном. Есть также младшая сестра Грете.

Примечания 

Биатлонисты Эстонии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года